Jorge Manrique ist der Name folgender Personen:

* Jorge Manrique (Dichter) (um 1440–1479), spanischer Dichter
 Jorge Manrique Hurtado (1911–1995), bolivianischer Geistlicher und römisch-katholischer Erzbischof von La Paz
 Jorge Alberto Manrique (1936–2016), mexikanischer Kunsthistoriker und -kritiker